Rotenburg ist der Name folgender Orte:

 Rotenburg (Wümme), Stadt im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
 Landkreis Rotenburg (Wümme), Landkreis in Niedersachsen
 Landkreis Rotenburg (Wümme) (1885–1977), früherer Landkreis in Niedersachsen
 Rotenburg an der Fulda, Stadt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Rottenburg am Neckar (historischer Name Rotenburg), Stadt im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Rotenburg ist der Name folgender Burgen und Schlösser:

 Burg Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Burgruine Rotenburg bei Wieslet im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Schloss Rotenburg in Rotenburg an der Fulda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Weilerburg (Rottenburg) (historischer Name Rotenburg), Burgruine bei Weiler im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Burgstall Rotenburg, abgegangene Burg bei Weiler im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Burgruine Lomersheim (historischer Name Rotenburg), Burgruine bei Lomersheim im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Rotenburg (Bönnigheim), abgegangene Burg auf dem Rotenberg bei Bönnigheim im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Rotenburg ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen und Adelsgeschlechter:
 Rudolf von Rotenburg, (Schweizer?) Dichter und Minnesänger des Mittelalters

 Alexander von Hessen-Rotenburg (1710–1739), Kaiserlicher Obristwachtmeister
 Caroline von Hessen-Rotenburg (1714–1741), durch Heirat Herzogin von Bourbon
 Christine von Hessen-Rotenburg (1717–1778), durch Heirat Fürstin von Savoyen
 Eleonora Philippina von Hessen-Rotenburg (1712–1759), durch Heirat Pfalzgräfin
 Ernestina von Hessen-Rotenburg (1681–1732), durch Heirat Gräfin von Cerda de Villa Longa
 Johannetta von Hessen-Rotenburg (1680–1766), Pröpstin in den Stiften Rellinghausen und Essen
 Joseph von Hessen-Rotenburg (1705–1744), Erbprinz und Thronfolger in der Landgrafschaft Hessen-Rotenburg
 Marie Eleonore von Hessen-Rotenburg (1675–1720), durch Heirat Pfalzgräfin und Herzogin von Pfalz-Sulzbach
 Viktoria von Hessen-Rotenburg (1728–1792), Prinzessin von Hessen und durch Heirat Prinzessin von Soubise

 Freiherrn von Rotenburg und Wolhusen, Schweizer Adelsgeschlecht, auch Rothenburg, siehe Rothenburg LU

Siehe auch:
 Rotenberg
 Landkreis Rotenburg
 Rothenburg
 Rottenburg
 Rodenburg
 Rohtenburg, Filmtitel 2006
 Rote Burg